Deamia – род растений семейства .

Распространение 
Природный ареал: Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексиканский залив, Мексика, Никарагуа.

Таксономия 
, первое упоминание в Cact. 2: 212 (1920).

Виды 
Подтвержденные виды по данным сайта WFO на 2023 год:

Примечания

Ссылки 

Кактусовые
Флора Центральной Америки
Флора Северной Америки